Plou peut faire référence à :

Homonyme
 Jean Plou (-1989), général de division aérienne français.

Toponyme
 Plou, une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.

 Plou, une commune espagnole de la Province de Teruel.

 Plou-, appellatif toponymique préfixé, appartenant au breton, terme ancien pour désigner une paroisse (une ploue est une paroisse en breton). On le trouve sous cette forme essentiellement dans l'ouest et le nord-ouest de la Bretagne bretonnante. Elle correspond aux préfixes Ploe- / Pleu- / Ples- / Plé- / Ple- / Plu-, trouvés aux environs ou ailleurs en Bretagne uniquement. Ce mot est issu du latin , « peuple, gens », même étymologie que plèbe en français.

Références